Влади́мир Ду́дин: Дудин, Владимир Аполлинарьевич (1960—1994) — советский и латвийский хоккеист.
 Дудин, Владимир Михайлович (1941—2017) — советский легкоатлет, стипльчезист.
 Дудин, Владимир Фёдорович (1909—1982) — русский советский режиссёр, народный артист РСФСР.